EuroOil je českou sítí čerpacích stanic, která má přes 200 stanic po celém Česku.

Součástí čerpacích stanic EuroOil jsou prodejny s motoristickým a potravinářským zbožím. Jediným dodavatelem pohonných hmot a vlastníkem sítě EuroOil je akciová společnost ČEPRO.

Společnost EuroOil je letitým partnerem rallyového závodníka Václava Pecha, závodí nejčastěji pod názvem EuroOil Team. V letech 2011-2019 byl tým spojen s týmem Invelt Team Jiřího Jirovce, EuroOil stál ale pouze za Václavem Pechem.

Výsledky v rallye

Reference 

Ropné firmy